Dario Mecatti (Florença, 14 de dezembro de 1909 — São Paulo, 22 de julho de 1976) foi um pintor ítalo-brasileiro. Era casado com a pintora açoriana Maria da Paz (1918 - 1976).

Entre seus discípulos estão os pintores  do chamado “grupo dos sete” (Menase Vaidergorn, Antônio Pascotto, Sullivan Gaspar, Sílvia Reali Servadei, Diva Buairide, Ezio Monari e José Luiz Messina).

Ligações externas 
 Mais informações sobre o artista
 Galeria de obras do artista

Pintores de São Paulo (estado)
Brasileiros de ascendência italiana
Mortos em 1976